Blödsinn steht für:
 Blödheit
 historisch (sekundärer) Schwachsinn
 Unsinn (umgangssprachlich)